Das Legg Mason Tennis Classic 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 9. August 2009 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Juan Martín del Potro, der auch in diesem Jahr wieder den Einzug ins Finale schaffte und dort den topgesetzten US-Amerikaner Andy Roddick in drei Sätzen mit 3:6, 7:5, 7:66 besiegte. Im laufenden Jahr war es bereits der zweite Turniersieg für del Potro, der das Turnier in Auckland bereits gewinnen konnte. Insgesamt war dies der sechste Turniersieg auf der ATP Tour für den Argentinier. Im Doppel waren Marc Gicquel und Robert Lindstedt die Titelverteidiger. Während Gicquel nicht mehr im Doppel teilnahm, holte sich Lindstedt mit seinem neuen Partner Martin Damm zum zweiten Mal hintereinander den Turniersieg. Im Finale siegten sie gegen das polnische Duo Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski in zwei Sätzen mit 7:5, 7:63.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.165.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.402.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Juli bis 1. August 2009 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Washington, D.C.